Door (porta in lingua inglese) può indicare:

 Contea di Door – contea degli Stati Uniti d'America
 Penisola di Door – penisola degli Stati Uniti d'America
 Door – album degli Every Little Thing del 2008

Pagine correlate 
Doors (disambigua)